Lost Girls: An Unsolved American Mystery, een non-fictieboek uit 2013 van auteur Robert Kolker
Lost Girls (film), een Amerikaanse film uit 2020 van Liz Garbus
Lost Girls (striproman), een graphic novel van Alan Moore en Melinda Gebbie